Ibiá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ibiá (ort), Minas Gerais, 
 Ibiá (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar